Акербант (или Ахерб, или Сихей, ) — в античной мифологии муж Элиссы из Тира (также известной как Дидона), её дядя по матери, жрец финикийского Геракла — Мелькарта, убит Пигмалионом. Согласно Вергилию, был богатейшим из финикийцев.. Из-за его смерти Дидона покинула родной город и основала Карфаген.

Примечания 

Герои римских мифов
Ближний Восток в древнегреческой мифологии
Герои древнегреческих мифов
Персонажи Энеиды